Dit is de wereldranglijst voor mannen van augustus 2022 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 25 augustus 2022.

Mannen 08